Il doppio del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Rainer Eitzinger che hanno battuto in finale Jeroen Masson e Stefan Wauters 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Francesco Aldi /  Leonardo Azzaro (semifinali)
 Jurij Ščukin /  Melle Van Gemerden (semifinali)

 Jan Frode Andersen /  Werner Eschauer (quarti di finale)
 Jeroen Masson /  Stefan Wauters (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2005